Гри́шине (до 1945 року — Токулчак, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим